Stany Zjednoczone
 Corona – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Riverside
 Corona – wieś w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Lincoln
 Corona – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Roberts

 Osoby
 Alberto Del Corona – włoski sługa boży
 Jesús Manuel Corona – meksykański piłkarz
 Joe Corona – amerykański piłkarz
 José de Jesús Corona – piłkarz meksykański

 Inne
 Corona – włoski zespół muzyczny
 Corona – piwo warzone w Meksyku, przez browar Grupo Modelo
 Corona – marka Toyoty
 Corona – seria amerykańskich satelitów wywiadowczych
 Corona Championship – rozgrywki zawodów 
 Corona civica – jedno z odznaczeń w starożytnym Rzymie w postaci honorowego wieńca
 Corona de lágrimas
 Corona mortis – zmienność tętnicza
 Corona Virginis Marie – zbiór rękopisów

Zobacz też 
 Estadio Corona
 Estádio Ayre Corona
 Eve Corona
 Idionyx corona
 Korona
 Llocnou de la Corona
 Nuevo Estadio Corona
 Pelomyxa corona
 St. Corona